Consolação peut faire référence à :
 Consolação, district de la ville de São Paulo, au Brésil ;
 Rua da Consolação ou rue de la Consolation, importante artère de la ville de São Paulo ;
 Cimetière de Consolação, cimetière de la ville de São Paulo ;
 Consolação, station du métro de São Paulo ;
 Consolação, municipalité de l'État de Minas Gerais, au Brésil.